Адайнш  () — португальська власна назва.

Топоніми

Адайнш — парафія.
 Адайнш — село в Олівейрі-де-Аземейші.
 Адайнш — село в Шавеші.